Galaxy – centrum handlowe w Szczecinie
 Lockheed C-5 Galaxy – amerykański samolot transportowy
 Galaxy – czasopismo science fiction
 Galaxy – producent kart graficznych
 Galaxy – seria produkcyjna firmy Samsung
 Galaxy – model samochodu osobowego Forda